

Sigle 

 APB – organizzazione non governativa bielorussa per la conservazione della biodiversità.

Videogiochi 
 APB: All Points Bulletin – videogioco arcade del 1987
 APB: All Points Bulletin – videogioco del 2010 per Windows

Codici 
 APB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Apolo (Bolivia)

Musica 
 APB – band norvegese di musica EBM

Televisione 
 APB - A tutte le unità (APB) – serie televisiva statunitense del 2017